Grič je lahko:

 grič, reliefna oblika (množinska oblika: gričevje)
 Grič, občina Kostanjevica na Krki
 Grič, občina Ribnica
 Grič pri Dobličah, občina Črnomelj
 Grič pri Klevevžu, občina Šmarješke Toplice
 Grič pri Trebnjem, občina Trebnje
Grič, Ljubjana, zaselek med Bokalcami in Podutikom v Ljubljani
Grič, Krško, del Krškega
 Grič, Zagrebška županija (Hrvaška)
Grič, drugo poimenovanje za Gradec oz. Gornji Grad, zgodovinsko poselitveno jedro Zagreba
Andrejev grič, zaselek nad Kalcami ob cesti proti Hrušici oz. Lanišču
Bajžlov grič
Beli Grič, naselje v Občini Mokronog - Trebelno
Čuferjev grič
Drenov Grič, naselje v Občini Vrhnika
Gabrški grič
Grajski grič (Ljubljanski grad)
Grajski grič (Limbuš)
Hrastov grič
Janezov grič
Javorški grič (pri Vranskem)
Jerinov Grič, naselje v Občini Vrhnika
Jeršičev Grič (Rovte)
Kamnikov grič
Kašeljski grič (vzhodno od Ljubljane)
Kležni grič
Kostanjčev grič
Kovski grič
Krvavški grič (pri Mokrecu)
Loški grič
Mačkov grič
Marinčev Grič, naselje v Občini Vrhnika
Mlaka - Grič, del naselja Mlaka pri Kranju
Nesrečni grič
Orlov grič
Ovčji grič
Pajkov grič
Presekani grič
Pustni grič
Rakovski grič
Reskov grič (pri Vranskem)
Rujavi grič
Snežni grič nad zaselkom Ceste (Logatec-Rovte)
Sončni Grič, društvo za trajnostno kulturno bivanja, Hrvoji
Srebrni grič
Srednji grič
Suhi grič
Svinjski grič (Gornje Ložine)
Škocjanski grič
Šukov grič
Tisov grič
Trčkov Grič, naselje v Občini Vrhnika
Zavrlov grič
Zlati grič, vinska klet in Vinogradniški dvorec na Zlatem Griču pri Slovenskih Konjicah
Travniški grič, Skojčin grič, Pečni grič na Menini planini
Konjeniški klub Grič